Le qualificazioni del singolare del Porsche Tennis Grand Prix 2019 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Ekaterina Alexandrova (primo turno)
  Sara Sorribes Tormo (qualificata)
  Vera Zvonarëva (ultimo turno, lucky loser)
  Dalila Jakupovič (primo turno)

  Mandy Minella (qualificata)
  Bernarda Pera (secondo turno)
  Anna Blinkova (secondo turno)
  Tereza Smitková (ultimo turno)

Qualificate 

  Anna-Lena Friedsam
  Sara Sorribes Tormo

  Mandy Minella
  Greet Minnen

Lucky loser 

  Vera Zvonarëva

  Giulia Gatto-Monticone

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Porsche Tennis Grand Prix 2019